Esta lista de municípios do Rio de Janeiro por população está baseada na estimativa de 2021 do IBGE. O Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 92 municípios. O território fluminense equivale a 0,51% do brasileiro e com uma população de 17,3 milhões habitantes (equivalente a 8,2% da população brasileira), o estado possui a vigésima quarta maior área territorial e o terceiro contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro é a cidade homônima, a capital estadual, com mais de 6,74 milhões habitantes. Em seguida, vem São Gonçalo com aproximadamente 1,09 milhões.
Já Campos dos Goytacazes é o município mais populoso do interior do estado, com mais de meio milhão de habitantes.

Municípios 

População
Rio de Janeiro